Среднее учебное заведение — образовательное учреждение, дающее среднее профессиональное образование.
 СУЗ — система управления и защиты реактора (СУЗ).
 СУЗ — Служба Управления Заказами (СУЗ).
 СУЗ — Система управления знаниями